Бреганце () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 8315 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 370 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 36042. Телефонный код — 0445.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта